Хамидуллин — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Хамидуллин, Аксан Абдурахманович (1928—2000) — советский нефтяник, общественный деятель.
 Хамидуллин, Артур Фанурович (род. 1989) — российский спортсмен, серебряный призёр чемпионата России среди инвалидов по слуху.
 Хамидуллин, Лирон Хайдарович (род. 1932) — писатель, историк, переводчик и публицист.
 Хамидуллин, Марат Уметбаевич (1936—2011) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.
 Хамидуллин, Салават Ишмухаметович (род. 1968) — башкирский журналист, продюсер, ведущий и автор телепроектов.
 Хамидуллин, Салих Сунгатович (1932—2004) — советский работник промышленности, слесарь, бригадир, Герой Социалистического Труда (1960).
 Хамидуллин, Фильза Гарифович (1936—2022) — советский и российский экономист и политик, член Совета Федерации (2003—2005).
 Хамидуллин, Шакирзян Ассадулович (1878—1921) — российский религиозный деятель, педагог, автор учебников.

См. также 
 Хамидулин